Astolfo (personagem) — personagem fictício da Matéria de França e um dos paladinos de Carlos Magno
 Astolfo (rei dos lombardos) — duque de Friul em 744, rei dos lombardos em 749, e duque de Espoleto em 751